Сестроре́цкий Разли́в — водохранилище на территории муниципального образования Сестрорецк, созданное во времена Петра I путём запруды реки Сестры и реки Чёрной. Площадь поверхности — 10,6 км². Объём воды — 0,015 км³.

Описание 
В 1721 году для обеспечения действия машин строящегося Сестрорецкого оружейного завода на реке Сестре в 2 км ниже впадения в неё Чёрной по проекту инженера Беера была построена плотина, выше которой образовалось водохранилище.

Входит в Культурно-историческое наследие Курортного района Санкт-Петербурга и объект Всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников».

Суммарный средний расход от питающих рек — 8 м³/с. Средняя глубина 1,6 м, изменяется в диапазоне от 0,9 (заросли камышей) до 5,5 м (под берегом ПТУ-120) и остаётся неизменной с 1991 года. Границы водоёма зависят от уровня воды, регулируемого плотинами. При максимальном уровне в 9 м водоём затапливал территории окружающих болот и ближайших улиц города Сестрорецка. При минимальном уровне воды 6 м в Балтийской системе высот водохранилище сократится вдвое по площади и станет мелководным водоёмом. В настоящее время высота воды поддерживается в диапазоне 7,8—8,3 метра. На дне водоёма в местах ямного рельефа дна и фарватера пройденного в конце 1960-х годов накопилась большая толща жидкого вязкого ила. Большие площади первоначальных мелководий к северу от водохранилища за почти 300 лет существования превратились в Сестрорецкое болото.

Берега 
Северный берег озера низменный, болотистый, разрушается волновыми процессами. В 2008 году оформлена особо охраняемая природная территория Сестрорецкое болото. На западном берегу расположены город Сестрорецк, с памятником культурно-исторического значения регионального уровня охраны Сарай (мемориальный музей В. И. Ленина), рядом с домом революционера Н. А. Емельянова. Здесь у озера есть маленький залив, названный «пруд имени В. И. Ленина». Надгробие Н. А. Емельянова на Сестрорецком кладбище является памятником культурно-исторического наследия федерального уровня охраны. На юго-восточном берегу культовое место советских времён музей «Шалаш Ленина» (здесь летом 1917 года Владимир Ильич Ленин скрывался в шалаше на берегу озера от преследований временного правительства). Территория комплекса музей «Шалаш» в настоящее время является памятником культурно-исторического значения с федеральным уровнем охраны.

История

XVIII век 
 1714 — Пётр I принял решение о месте строительства плотины и создании водохранилища.

 1720 — «плотяной мастер» Венедикт Беер доложил об окончательном его решении строить плотину на крутом повороте реки Сестры, Пётр I в знак своего согласия водрузил на указанном месте флаг государства Российского. Плотина нужна была «дабы машины действием воды в движение приводились».
 1723 — завершение строительства плотины на р. Сестре и создание водохранилища Сестрорецкий Разлив (под руководством В. Генина, М. Вырубова, Венедикта Беера).

 1758 — прорыв плотины и снос паводковой водой нескольких корпусов завода.

XIX век 
 1803 — разрушение весенней водой угла Петровской плотины и стен двух мастерских. Вода ушла по Гагаринскому ручью в Финский залив. Завод простоял до осени.

 1804 — под руководством инженера генерала Ф. П. Де-Волана (Francois Paul de Wollant) построена каменная 2-х пролётная плотина взамен деревянной Петровской.
 1807 — прорыв берега водохранилища, чтобы спасти завод от затопления паводковой водой. Вода унесла по Гагаринскому ручью и по территории нынешнего стадиона завода им. Воскова большие массы грунта в Финский залив.
 1830 — начало строительства плотины каменного перепада в русле ручья Гагарка (для сброса воды в период ремонта заводской плотины). Инженер Г.-Л. Дестрем.
 1833 — плотина перепада разрушена первой же весенней паводковой водой. По пути вода снесла мост постройки 1812 года и много жилых домов. Проран заделан сплошной дамбой.
 1837 — в журнале путей сообщения издаётся статья Г.-Л. Дестрема «Средства служащие к предупреждению и уничтожению фильтраций в гидравлических сооружениях».
 1839 — создаётся система каналов и плотин на р. Сестре выше водохранилища (на Ржавой канаве), но первым же паводком 1840 г. плотины этой системы сносит.
 1839—1863 — р. Сестра через Ржавую канаву (Граничный ручей) направлена напрямую в Финский залив, минуя водохранилище. Туда же с 1841 года направлялась излишняя вода р. Чёрной по временному деревянному водоспуску. Участок р. Сестры от водохранилища до Ржавой канавы получил у местного населения название р. Полозовка.
 1863 — завершено строительство плотины Перепада под руководством инженера Р. Гаусмана. Плотина сохранилась до настоящего времени без изменений.

 1863—1866 — в инженерном журнале выходят статьи Р. Гаусмана о строительстве плотины и истории водохранилища и завода.
 1723—1863 — в связи с недостатком воды для нужд завода, на р. Чёрной и р. Сестре создается каскад малых водохранилищ — Меднозаводское, в Дранишниках, в Графском и др. Первые два сохранились до настоящего времени.
 1873 — для новых турбин подняли уровень воды в водохранилище на 60 дюймов, при этом затопили Разливную улицу, 272 дома, огороды и дворы.
 1889 — построен водозабор и водоочистная станция завода (реконструирована в 1932 году на — 3500 м³/сутки).
 1890-е годы — построена ГЭС на Сестрорецком заводе на 470 кВт⋅ч.
 Конец XIX века — завод перешел на паровые двигатели. Водохранилище потеряло своё первоначальное значение энергетического гидротехнического сооружения. В статье Амирханова Л. И., Рудаковой Л. П. «Сестрорецкий оружейный завод в XIX веке» (см. Литература) обосновывается, что это произошло в 1890—1892 годах, когда на Сестрорецком заводе были построены два паровых котла с поверхностью нагрева 7500 футов и установлены две горизонтальные паровые машины, а затем для нужд завода были приобретены газовые двигатели системы Отто-Дейца.

XX век 

 1928 — 15 июля во время бури в Сестрорецком Разливе на лодочном пути из «Шалаша Ленина», в день его открытия, трагически погибли в водах озера сестроречане.
 1934 — полное высыхание (по климатическим причинам) водохранилища.
 1963 — вступила в строй Сестрорецкая водопроводная станция на 16 тыс. м³/сутки питьевой воды.

 1961—1966 — земснарядом расчищена акватория (пройден фарватер) от моста возле ПТУ до водопроводной станции.
 1962 — вышла в свет книга Давиденко А. И. «Сестрорецк: очерки по истории города» (Л., 1962), в которой большое внимание уделено истории Сестрорецкого Разлива.
 1969 — гидрологическим институтом выпущена Краткая гидрологическая характеристика водохранилища «Сестрорецкий Разлив. Гидрологическая справка» (Л., ГГИ, 1969).
 1972 — обобщены гидрологические изыскания по р. Сестре и р. Чёрной за период с 1940 по 1966 в работе «Ресурсы поверхностных вод СССР, Карелия и Северо-Запад». — Л., Гидрометеоиздат. 1972 г. т. 2, ч. 1.
 1976 — выполнена работа ТЭО по предотвращению загрязнения и заболачивания оз. Сестрорецкий Разлив (Л., Гипрокоммунводоканал, 1976, 1-я редакция). Ведутся изыскания (бурение с отбором проб), проектируется удалить 16 млн м³ донного грунта.
 1978 — то же вторая редакция, согласованная с ГОРСЭС, ГОСОХОТОЙ, ГЛАВРРЫБВОД.
 1980 — для обеспечения г. Сестрорецка водой на период очистки Сестрорецкого Разлива строится водовод Парголово-Песочная-Новосёлки-Горская-Сестрорецк.
 1982 — выполнена работа «Составление рекомендаций по оздоровлению оз. Сестрорецкий Разлив, заключительный отчёт АН СССР» (Л., Институт озероведения, 1982).
 1982 — опубликованы исследования института озероведения в книге «Сохранение природной экосистемы водоёма в урбанизированном ландшафте» (Л., 1984, отв. ред. Е. А. Стравинская).
 1987 — выполнена работа «Рабочий проект мероприятий по улучшению состояния р. Сестры Ленинградской области со схемой Генплана» (Л., Ленгипроводхоз, 1987).
 1984—1988 — реконструкция плотины Перепада по проекту Ленинжпроекта, генподрядчиком — строительным управлением № 1 треста «Ленмостострой», который разобрал полностью плотину до фундамента и реставрировал её в прежнем виде, заменив только деревянные затворы на металлические.
 1990 — по проекту ЛенНИИПГрадостроительства оформлен заказник Сестрорецкий Разлив.
 1990 — Сестрорецкий Разлив внесён за № 25 в список объектов культурного и природного наследия г. Ленинграда под эгидой ЮНЕСКО.
 1990 — гидрологический институт выполнил исследования состояния водосборной площади водохранилища.
 1991 — НПС «Гидробалт» выполнил НИР «Анализ экологической обстановки оз. Сестрорецкий Разлив» и «Геологические изыскания на оз. Сестрорецкий Разлив с 1957 по 1983 гг.».
 1991 — для предотвращения загрязнения реки Чёрная хозбытовыми и фекальными стоками начинает строиться канализационный коллектор Сертолово — Песочная — Новосёлки — Ольгино — Северные очистные сооружения.
 1992 — ВНИИГС выполнил НИР «Расчёт различных вариантов работ, связанных с улучшением состояния озера Сестрорецкий Разлив», предложившую все возможные способы очистки водохранилища, в том числе и практически бесплатный, применявшийся на Разливе до 1890 года (руководитель — канд. тех. наук, ст. н. с. С. И. Подойников)
 1995 — Сестрорецкий Разлив занесён в Красную Книгу природных охраняемых объектов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. (сост. Носков)
 1999 — выходят в свет книги В. В. Беликова «Искусственное водохранилище Озеро Сестрорецкий Разлив» и «Тайны озера Разлив».

XXI век 

 2000 — Сестрорецкий Разлив прекращает быть постоянным источником питьевого водоснабжения и не используется водопроводной станцией даже как резервный.
 2001 — «Вести курортного района» № 12 публикуют статью О. Г. Растворовой «Как текла Сестра во времена Петра?» — исследование дающее истинную картину на положение рек до создания водохранилища Сестрорецкий Разлив.
 2000 — на Сестрорецком Разливе стал регулярно 19 января проводиться обряд массового крещения «Иордан»

 2004 — в октябре был благоустроен пляж Северный, на ограниченной акватории. Благоустройство акватории осуществлялось путём углубления дна водоёма до глубины 2—2,5 м при НПУ=8,2 м. Углубление дна осуществляли экскаватором кратной перевалкой и частичной перевозкой песка со дна до берегов пляжа и подсыпкой территории пляжа, с её увеличением по площади в несколько раз. Работы выполнены по заказу Христианско-экологического движения (ХЭД). Проект и изыскания разработаны ГУП «Юго-Западный экологический пост».

 2005 — А. И. Резников. «Формирование гидрологических объектов в низовьях рек Сестры и Чёрной в историческое время. Динамика изменения берегов».

 2006—2007 — выполнены работы по реконструкции «Заводской плотины». Были укреплены дно и стенки канала имени Петра I. При этом радиальная форма дна заменена на плоскую. Нижний слив воды под поднимавшиеся затворы заменён на верхний каскадный перелив с регулированием расхода воды 2 задвижками 100 мм в шпунтовом заграждении. Типовая технология для отстойников. Значительно сокращён расход воды, пропускаемый по реке «Заводская Сестра».
 2007 — успешно прошли общественные слушания по проекту создания особой охраняемой территории «Сестрорецкое болото», по Генеральному плану Санкт-Петербурга 2005 года.
 2008 — принято решение полностью прекратить резервное использование воды Сестрорецкого Разлива в качестве питьевой. Начато строительство дополнительного трубопровода невской питьевой воды аналогично работам 1980 года, в том числе и для обеспечения водой автомобильного завода «Хёндэй».
 2010 — постановление местной администрации муниципального образования города Сестрорецка от 13 августа 2010 № 15-а о выполнении работ по очистке прибрежной зоны озера Разлив в объёме 1,3 миллиона рублей
 2009—2011 — по инициативе Муниципального совета города Сестрорецка проводятся работы по обследованию состояния Разлива студентами и преподавателями кафедры «Техносферной безопасности» СПб государственного университета аэрокосмического приборостроения. Берутся пробы вод и грунта, проводится мониторинг. Цель — использовать донные грунты (илы) в сельском хозяйстве.
 2012 — начался ремонт водосливного канала имени Петра Великого от заводской плотины до ГЭС Сестрорецка

 29 декабря 2012 — «Радио-Вести» сообщили, что в присутствии губернаторов Ленинградской области и Санкт-Петербурга канализационные стоки города Сертолово (5 млн м³ в год) перенаправлены со сброса в реку Чёрная (Сестрорецкий Разлив), по канализационному коллектору на Северные очистные сооружения в посёлке Ольгино. Ранее в 2010 году по этому же коллектору канализация посёлка Песочный направлена на Северные очистные сооружения. Река Чёрная, впадающая в Сестрорецкий Разлив должна стать чистой.
 2013 год — для наблюдений за плотиной Гаусмана и плотиной заводской гидроэлектростанции установлены видеокамеры и ночное освещение. Запись наблюдения выведена на пост местной полиции.
 7 июня 2013 — торжественно открыта заводская плотина после реконструкции водосливного канала и ликвидации шпунтовой перемычки на озере. Расход воды может достигать до 2 м³/с, согласно пропусконой способности мостов на территории завода.

 2014 год, 11 ноября — состоялось заседание профильной комиссии по экологической защите населения Законодательного собрания Санкт-Петербурга, установившее, что озеро обладает способностью к самоочищению, однако исследования проводятся ради исследований, институт озероведения РАН установил рост объёмов сине-зелёных токсичных водорослей.

Характеристика бассейна водосбора 
Основными питающими источниками являются реки Сестра и Черная. На соответствующих страницах даны параметры этих рек по пунктам характеризующим основную часть (90 %) водосбора (390 км² + 88 км²). В бассейн реки Сестры входят крупные озёра: Люблинское, М. Симагинское, Щучье, Чёрные. Пасторское, Заводское. В бассейне р. Чёрная находятся озёра: Елизаветинское, Сарженское, Меднозаводской Разлив, Светлое, Сертоловские. Обе реки имеют притоками десятки ручьёв. Общая площадь водосбора 566 км².

Антропогенная нагрузка исходит от следующих населённых пунктов: г. Сертолово (без очистных), п. Песочный, п. Ленинское, в меньшей степени п. Белоостров. Остальные населённые пункты, расположенные в бассейне водосбора, оказывают незначительное влияние на загрязнение водоёма.

В центре п. Белоостров в Сестру впадает ручей Серебряный, который в XXI веке стал мощным загрязнителем реки Сестры и Сестрорецкого Разлива.

Территории, непосредственно прилегающие к границам озера с южной, восточной и северной стороны, отличаются высокой обводнённостью и заболоченностью.

Комитетом по экологии и охране окружающей среды правительства Санкт-Петербурга установлены обременения на хозяйственное использование прибрежных территорий в виде водоохранной зоны шириной 200 метров от уреза воды водохранилища.

Гидрохимия 
Минерализация поверхностных вод во многом определяется фазой водного режима и может изменяться в широких пределах. В момент прохождения пика весеннего половодья общая минерализация (13,9 мг/л) и содержание отдельных ионов невелико. По мере уменьшения расходов воды, на спаде весеннего половодья возрастает как сумма ионов (55,0 мг/л), так и содержание всех растворённых элементов, достигая своих максимальных величин в периоды летней и зимней межени. Воды рек, озёр и водохранилищ относятся в основном к гидрокарбонатному классу, группе Са++. За последние десятилетия общая минерализация возросла примерно в десять раз, оставаясь в пределах маломинерализованной воды. Тем не менее, это свидетельствует о росте хозяйственной деятельности.

 * — нет данных

Геологическое строение 
В геолого-структурном отношении территория Сестрорецкого Разлива расположена на северо-западной окраине Русской плиты граничащей с Балтийским щитом гранитных пород. Этот щит является фундаментом осадочных пород мощность которых составляет 150 м. Осадочные породы представлены вендскими, кембрийскими и четвертичными образованиями. Стратиграфия района приведена в соответствии с утверждённой в 1999 году Легендой Ильменской и Онежской серии листов государственной гидрогеологической карты РФ масштаба 1:200000.

Горные породы представлены снизу — вверх:

Архейско-нижнепротерозойские отложения кристаллического фундамента состоят из биотитовых и амфиболитовых гнейсов, сланцев, прорванных гранитными интрузиями. В кровле кристаллические породы разрушены и трещиноваты. Глубина этих пород 149—159 м.

Вендская система представлена отложениями старорусской свиты редькинского горизонта и котлинской свитой. Сложены песчаниками, алевролитами, и аргиллитами. Мощность этого слоя до 80 м. Ранее эти породы назывались Гдовским горизонтом. Залегают они на эродированной поверхности фундамента и перекрыты толщей верхнекотлинских глин и песчано-глинистыми четвертичными отложениями.

Верхнекотлинская подсвита представлена глинами развитыми на обширной территории, выклиниваясь на северо-запад. Глины серые плотные с прослоями песчаников. Глубина залегания, увеличиваясь в южном направлении достигает 50 м.

Четвертичные отложения залегают сплошным покровом мощностью от 0 до 60 м. Максимальные мощности образований четвертичного возраста приурочены к переуглублённым древним долинам и достигают 80—150 м. Выделяются моренные, озёрные, озёрно-аллювиальные, водно-ледниковые, флювиогляциальные и морские образования. Современные отложения подразделяются на две группы: морские образования, возникшие в результате эволюции Балтийского моря, и континентальные отложения (озёрные, аллювиальные, болотные). Непосредственно под водохранилищем четвертичная система представлена песками мелкозернистыми, среднезернистыми с гравием, озёрно-ледниковыми супесями, верхнечетвертичными ленточными глинами, литориновыми глинами и моренными глинами с гравием, галькой и валунами.

Гидрогеология 
Участок Сестрорецкого Разлива входит в состав Ленинградского артезианского бассейна, имеющего сток в Балтийское море. Вместе с нарастанием осадочного чехла с северо-запада на юго-восток увеличивается количество водоносных комплексов и горизонтов. Финский залив является региональным базисом дренирования и разгрузки движения подземных вод.

Физиография 
Ландшафт окрестностей г. Сестрорецка постоянно подвергается сильным воздействиям северо-западных ветров.

Исследования архивных данных свидетельствуют, что через узкую территорию между Финским заливом и р. Сестрой перекатывались, выносимые волновым прибоем из залива дюны песка или так называемые «летучие пески». Их движение на восток задерживалось рекой Сестрой, которая пробивалась через эти дюны к Финскому заливу. При этом песок рекой вымывался обратно в залив — своеобразный «круговорот песка».

Вмешательство человека в естественный ход природного процесса (строительство водохранилища) привело к размыву берегов Финского залива, не пополняющегося песком, который задерживается водохранилищем. Произошло полное заиление древних русел рек Сестры и Чёрной на акватории водохранилища и прилегающего к нему Сестрорецкого болота. По данным скважин ГРИИ и ВНИИГС установлены параметры глубин и дна водохранилища.

Уровень воды в водохранилище регулируется. В зависимости от климатических условий или хозяйственных задач за последние 15 лет абсолютные отметки изменялись от 7,8 м до 8,5 м. Установлено, что по климатическим условиям водосбора водохранилище реагирует изменением уровня воды через двое суток.

Плотина «Перепада» сбрасывает воду по руслу ручья Гагарка. Девять затворов длиной 2,33 м каждый состоят из двух задвижек высотой 1,25 м каждая. При верхней отметке затворов 8,5 м нижняя отметка составит 6,0 м. Ниже этой отметки устанавливается «мёртвый объём» водохранилища, который никогда не мог быть слит и который с 1723 года заилился. Дно рек, принимающих воду непосредственно за плотинами установился на отметках 0,0 — 0,5 м (Балтийская система высот). Отметки рек при впадении в озеро и в узких местах водохранилища (под мостом, между подводными дюнами) установились на уровне 5,2-5,5 м. Б. С., что соответствует глубине от 3 до 4 метров.

Перепад при открытии всех 18 задвижек составляет 148 м³/с. За последние 20 лет открывалось не более девяти верхних задвижек в период весеннего паводка, обеспечивавшие расход не более 40 м³/с. Максимальные паводковые расходы воды наблюдавшиеся за последние 50 лет по рекам Сестра и Чёрная, питающих водохранилище соответственно 73 и 77 м³/с, что в сумме при самом неблагоприятном стечении обстоятельств даст 150 м³/с. Таким образом плотина Гаусмана с заводской плотиной обеспечивают безопасный пропуск паводковых режимов.

Заиление водохранилища 

Заиление водохранилища это потеря объёма воды за счёт роста абсолютных отметок дна. Причины: поступление с водосбора взвешенных наносов, ветровой перенос летучих песков с суши, выпадение в осадок химических соединений, биомасса водной растительности, размыв берегов волновыми процессами, вымывание торфа из под плавающих болот, которые условно находятся за границей водохранилища.

Нагрузку на водоём оказывают развитая высшая водная растительность: тростник, камыш, хвощ, рогоз, кувшинка, кубышка, ряска, осока, ирис, и т. д. более 30 видов. Животный мир представлен водоплавающими видами: ондатра, норка, бобр, нутрия и др. Более 90 видов птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь и др.

Суммарный объём донных наносов около 30 млн м³ определился как разница отметок дна водохранилища в 1991 году и на момент его создания в 1723 году Отметки низа наносов (илы) определялись по данным разведочного бурения ГРИИ в 1976 году. Полученные данные согласуются с динамикой русловых процессов рек и соответствуют отметкам рек за плотинами.

Мощные накопления жидкого, вязкого, засасывающего ила установлены работой в районе городского плёса возле погребённой плотины Деволана; под крутым берегом ПТУ-120; на офицерском пляже (Петровская наб.) от пожарного водозабора у моста, вдоль фарватера теплоходного маршрута Сестрорецк-Шалаш, до магазинной улицы; у канализационных выбросов водопроводной станции; во всех местах произрастания камыша и тростника. Во время купания нырять в этих местах смертельно опасно (ил засасывает ноги, как на болоте). Жертвы бывают ежегодно. Накоплению ила способствуют Плотины водохранилища Сестрорецкий Разлив, построенные в 1987 и 2005 годах и полностью перекрывшие сток нижнего слоя вод гиполимниона. Водохранилище стало работать в режиме отстойника.

Природа 

В озере Разлив несмотря на поступление большого количества загрязняющих веществ из впадающих в него рек, до сих пор сохраняется рыбное разнообразие, среди прочих там водятся: щука, окунь, ёрш, плотва, судак, лещ, густера, карп.

Состав фитопланктона Сестрорецкого Разлива 

С сентября 1982 года специалисты Ленинградского института ядерной физики им. Б. П. Константинова Академии наук СССР (ЛИЯФ) регулярно отбирали пробы сине-зелёных водорослей, и изучали влияние вытяжки экстракта гепатотропного токсина в количестве 0,1 мг на 1 кг веса на жизнедеятельность животных. Опыты показали, что введение в организм мышей этого экстракта из Сестрорецкого Разлива поражает печень и вызывает гибель лабораторных мышей в течение часа. Это говорит о возможной опасности использования воды данного водоёма в народнохозяйственных целях, о чём ЛИЯФ информировал регулярно Сестрорецкий Совет Народных Депутатов, СЭС Сестрорецкого района и Экологическую комиссию Ленсовета.

Результаты бактериологических анализов 

№ 23, 32 устье реки Чёрной; 24, 31 центр озера; 25, 30 у водопроводной станции; 26, 29 пляж Северный; 27, 28 устье реки Сестры.

Патогенных энторобактерий не обнаружено. Индекс стафиллокока менее 50. Индекс БОЕ = 0.

№ 1 устье реки Чёрной; 2 центр озера; 3 у водопроводной станции; 4 пляж Северный; 5 устье реки Сестры.
Индекс БОЕ = 0

Результаты гидрохимических и гидробиологических анализов

Высшая водная растительность Сестрорецкого Разлива 
Состав высшей водной растительности определён в работе
Во флоре водоёма изучено около 30 видов растений данного вида. В том числе 7 — погружённые в воду, 9 — плавающие, 14 — водно-болотные (надводные). Растения наблюдаются в основном на глубинах до 1 м в закрытых от ветра заливах или в зарослях камыша и тростника (хвощ, кувшинка, кубышка, элодея канадская, рдест, ежеголовник злаколистный, роголист), редко до 1,9 м на открытых пространствах (камыш, тростник). В период вегетации с мая по ноябрь растения покрывают до 20 % (2 км²) мелководной площади водоёма, создавая красивый пейзаж мнимых островов и место уединения водоплавающей птицы.

Зимой являются защитой от ветра для любителей подлёдной рыбалки. В период ледохода акватория водохранилища полностью очищается от водной растительности, которая со льдом уносится в акваторию Финского залива. Запас фитомассы составляет в сыром виде до 1000 тонн. Часть этой массы оседает в заливах озера, создавая илистые отложения дна. С 1920-х годов выкашивание высоких растений не производится.

За последние 20 лет увеличения площади зарастания не наблюдается, что характеризует водохранилище как стабилизировавшийся эвтрофировавший водоём. Основная масса растений приурочена к дельте реки Сестры, воды которой богаты примесями соединений азота и фосфора (совхоз в п. Ленинское). В дельте реки Чёрной растения отсутствуют, что можно объяснить агрессивным составом воды, богатой хозбытовыми стоками (г.Сертолово Ленинградская область, п. Песочный Санкт-Петербург)

Птицы Сестрорецкого Разлива и его окрестностей 
Развитая флора создаёт предпосылки для хороших условий пребывания птиц на акватории озера и в его окрестностях. Благополучие орнитофауны выражается в наличии более 45 % видов птиц Ленинградской области. В том числе 77 видов гнездятся, остальные 22 пролётные.

Над водоёмом мигрируют перелётные птицы, останавливающиеся для отдыха и кормёжки. В период гнездования и яйцекладки наблюдается агрессивное поведение птиц (чайки, бакланы, вороны) в отношении других животных и людей, приближающихся к месту гнездования.

Сестрорецкий Разлив является интересным в орнитологическом отношении водоёмом, но неконтролируемое размножение орнитофауны вблизи крупного города Сестрорецка создаёт проблемы и дополнительные издержки коммунального хозяйства на содержание металлических кровель зданий, контейнерных площадок, открытых стоянок водномоторных средств и лодочных кооперативов и т. д. Определённое беспокойство в последние годы вызывает распространение птичьего гриппа.

Количество особей всех видов достигает в летний период нескольких тысяч, что соизмеримо с нагрузкой птицеводческой фермы средних размеров, на которой всегда есть средства на ветеринарный и санитарно-гигиенический надзор, а также на технологическую уборку отходов производства. Этих условий нет при диком развитии фауны и флоры.

Культурная история 
Культурная история неразрывно связана с г. Сестрорецком, Курортным районом г. Санкт-Петербурга. Вклад во включение Сестрорецкого Разлива в список наследия ЮНЕСКО внесли памятный комплекс Шалаш Ленина, Сарай Ленина и Сестрорецкий оружейный завод, для которого водохранилище почти 200 лет было одним из производственных цехов.

Оператор и постановщик первого немого художественного фильма, снятого на Карельском перешейке в начале XX века, Александр Дранков выбрал Сестрорецкий разлив для съёмок одной из сцен «Понизовой Вольницы». Герой фильма, Стёпка Разин, бросает красавицу-княжну в холодную воду озера Разлив в Сестрорецке.

По акватории озера традиционно курсирует речной трамвайчик, доставляющий туристов от причала завода Воскова до остановок «Сарай» и «Шалаш».

Берега Разлива несут память о многих исторических персоналиях: С. И. Мосин, М. М. Зощенко, Н. А. Емельянов и многих других.
 
Территория озера имеет связь и с археологическими находками. Здесь обнаружены три стоянки первобытного человека: в п. Тарховка вблизи берега под зеркалом воды, на Зелёной горке, и на бывшей Копейкиной горе (срыта при строительстве дороги к «Шалашу»). Вблизи этой горы на покосе сотрудником Разливской школы Пахрушевым был найден каменный топор (зубило) первобытного человека. Этот экспонат (артефакт) хранится в музее Сестрорецкого инструментального завода.

Зимой акватория Сестрорецкого Разлива превращается в общественный каток площадью 12 км².

Во время Зимней войны и ВОВ на льду Разлива был военный аэродром подскока со взлётно-посадочной полосой длиной около 4 км от Тарховской улицы до Угольного острова. На Угольном острове была аэродромная база.

На акватории Сестрорецкого Разлива зимой регулярно проводятся спортивные соревнования по буерному и автомоторному спорту.

В 2002 году на берегу Сестрорецкого Разлива началось строительство храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Храм был открыт и торжественно освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 11 октября 2009 года.

Очистка Сестрорецкого Разлива 

Ежегодное зарастание акватории водоёма высшей водной растительностью, ухудшение качества воды (интенсивное цветение) делают актуальной идею очистки водохранилища. Первая работа в этом направлении была начата в 1978 году разработкой проекта Гипрокоммунводоканалпроекта по углублению дна водоёма. Извлекаемый гидромеханизированно грунт должен быть уложен на территории болота, примыкающего к Белоостровской промзоне.

Для экспертизы проекта институт Озероведения АН СССР делает научно-исследовательскую работу и вывод о нецелесообразности простого углубления водоёма без полного прекращения сброса канализации в озеро.

Проводятся работы ВНИПИИ градостроительства по организации заказника «Пригородный» включающего и территорию «Сестрорецкое болото», что ограждает его от промышленного воздействия.

СИЗ им. Воскова отказывается от Сестрорецкого Разлива, который был до этого на балансе завода, и завод мог оказаться в роли Заказчика проекта, стоимость которого была большой.

Все эти факторы обоснованно послужили основанием для приостановки работ по углубке дна озера.

Существует мнение, что целью углубки водохранилища по-прежнему остаются идеи получения дополнительных площадей под строительство, цена которых самая высокая в Санкт-Петербурге, вторая идея обчистить Сестрорецкий Разлив от строительного песка, объёмы которого в затопленных дюнах значительны.

В 2007 году Водоканалом завершены работы по прокладке канализационного коллектора от г. Сертолова и п. Песочного до Северных очистных сооружений в п. Ольгине. В 2009 году 1-я очередь с основными объёмами канализационных стоков (Сертолово, очистные п. Песочный, НИИ Онкологии и ЦНИРРИ) сданы в эксплуатацию, остались незначительные объёмы второй очереди. Ожидается, что после полной ликвидации хозбытовых стоков водохранилище самостоятельно справится с процессами эвтрофирования в силу большого (десятикратный) водообмена. Увеличение объёма водохранилища за счёт его искусственной углубки уменьшит показатель водообмена и эффект самоочистки. Углубление водохранилища при обустройстве пляжа «Северный» (Детский) не оказало влияния на улучшение качества воды в целом.

Организацией, которой Законом предписано заниматься уборкой и очисткой акваторий в районах Петербурга, является ГУП «Ленводхоз».

Для очистки водохранилища проведением дноуглубительных работ использована поддержка финских коллег, а также специалистов кафедры «Техносферной безопасности» СПб государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Проведены предварительные исследования водоёма. Это позволит разработать проект и приступить к очистке.
Предполагается, что чистый ил на дне, это сапропель — натуральное удобрение, которое можно добывать и выгодно продавать, при этом увеличить глубину водохранилища. По словам председателя Муниципального Совета города Сестрорецка Андрея Вишневского Совет совместно с учёными ГУАП разработали программу, подали заявку на поддержку проекта соседней Финляндии, где подобные проблемы успешно решаются, и теперь ждут ответа и одобрения властей Санкт-Петербурга..

Под видом очистки озера от мусора и ила ООО «Технология» ведёт добычу песчаных грунтов притопленных береговых дюн, планируя их последующую вывозку и реализацию. Для предотвращения распространения мутности от смываемых обратно в озеро илов устанавливаются боновые ограждения. В 2012 году реализуется пилотный проект. У ООО «Технология» есть уже второй проект, по дальнейшим работам на Сестрорецком Разливе.
2013 год, июнь — газета «Эковахта СПб» опубликовала историю Сестрорецкого намыва на Сестрорецком Разливе.

Примечания

Литература 
 Карта «По лесам и озёрам Карельского перешейка» № 27-28 М 1:50000. ГП «Аэрогеодезия». СПб. 1993 г.
 Гаусман Р. Исторический очерк гидротехнических сооружений Сестрорецкого оружейного завода. Инженерные журналы с 1861 по 1864 гг.
 Орфеев А., Неклюдов М. Сестрорецк. СПб., 1900 г.
 Давиденко А. И. Сестрорецк. (очерки по истории города). Л., 1962 г.
 Сестрорецкий инструментальный завод им. Воскова. Л., 1968 г. (Очерки, документы, воспоминания 1721—1967 г.).
 Отчёт: «Геологические изыскания на оз. Сестрорецкий Разлив с 1957 по 1983 гг». НПСФ «Гидробалт» (рукописные фонды под редакцией А. В. Никифорова) 1991 г.
 Отчёт о НИР: «Расчёт различных вариантов работ, связанных с улучшением состояния озера Сестрорецкий Разлив». Фонды ВНИИГС. 1992 г.(рукопись под редакцией С. И. Подойникова).
 ТЭО по предотвращению загрязнения и заболачивания оз. Сестрорецкий Разлив. Л., Гипрокоммунводоканал., 1976 г. т. 1. (рукопись).
 Рабочий проект мероприятий по улучшению состояния р. Сестры Ленинградской области со схемой Генплана (заключительный отчёт). Л., Ленгипроводхоз. 1987 г., (рукопись).
 Краткая гидрологическая характеристика водохранилища Сестрорецкий Разлив. Гидрологическая справка. Л., ГГИ., 1969 г., (рукопись).
 Руководство по гидрологическим расчётам при проектировании водохранилищ. Л., 1983 г.
 Проект реконструкции плотины Гаусмана в 1987 году 
 «Убийственный для здоровья яд обнаружили учёные в водорослях озера Разлив. Но ничего не изменилось.» Газета «Час пик». № 2. 14 января 1991 г.
 Фонды ГРИИ. Данные о геологоразведочном бурении на озере и болоте Разлив.
 НИР «Анализ экологической обстановки оз. Сестрорецкий Разлив». НПС «Гидробалт». 1991 г. (рукопись под редакцией А. В. Никифорова).
 В. В. Беликов. Северный курорт России. Искусственное водохранилище: «Озеро Сестрорецкий Разлив» (концепция сохранения). СПб., 1999 г., 152 с., тираж 2000.
 В. В. Беликов. Северный курорт России. Тайны озера Разлив. СПб., 1999 г.
 О. Г. Растворова. «Как текла Сестра во времена Петра?» — В газете «Вести курортного района» № 12 за 2001 г.
 Курортный район. Страницы истории. Вып. 1. СПб.: Издательство ОСТРОВ, 2005 г. с. 23-44.
 Заводская плотина и озеро Разлив. В книге: История Сестрорецка и его окрестностей. Том 1. От истоков до конца XVIII века. СПб., издательство ОСТРОВ, 2006 г. с. 99-109.
 Амирханов Л. И., Рудакова Л. П. Сестрорецкий оружейный завод в XIX веке. В книге: История Сестрорецка и его окрестностей. Том 2. Сестрорецк и его окрестости в XIX веке. СПб., издательство ОСТРОВ, 2007 г. с. 99.

Ссылки 
 
 
 
 

Бассейн Финского залива
Водохранилища Санкт-Петербурга
Сестрорецк
Культурно-историческое наследие Курортного района Санкт-Петербурга